Change (cambio en inglés y francés) puede referirse a:

Localidades

Francia 
 Change, comuna francesa situada en Saona y Loira.

Con la grafía Changé:
 Changé, comuna francesa situada en Mayenne.
 Changé, comuna francesa situada en Sarthe.

Artes y espectáculos

Música 
 Change (años 1980), banda italoamericana de disco y funk;
 Change (1983), canción de Tears for Fears;
 Change (1993), del grupo estadounidense Candlebox;
 Change (1995), álbum de Pink Cream 69;
 Change (In the House of Flies) (2000), canción de Deftones;
 Change (2007), álbum de Sugababes;
 Change (2007), canción de Sugababes;
 Change (2008), canción de Taylor Swift;
 Change (2009), canción de Daniel Merriweather;
 Change (2016), canción de Christina Aguilera;

Cine 
 Change (1975), película de Bernd Fischerauer.

Política y sociedad 
 Change we can believe in (El cambio en el que podemos creer) o simplemente Change, eslogan electoral del político estadounidense Barack Obama en 2008.
 Cartel "Change", cartel de Barack Obama que adquirió relevancia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2008.
 Change.org, organización estadounidense.

Religión 
 Chang'e, diosa china de la luna.

Exploración espacial 
 Chang'e, programa espacial chino que forma parte del Programa Chino de Exploración Lunar (CLEP por sus siglas en inglés), nombrado así en honor a la diosa china de la luna.
 Cualquiera de las misiones individuales que forman parte del programa Chang'e: Chang'e 1 (2007), Chang'e 2 (2010), Chang'e 3 (prevista en 2013), Chang'e 4 (prevista en 2015), Chang'e 5 (prevista en 2017)